św. Henryk II Święty (973/978-1024) – cesarz rzymski
 św. Henryk z Uppsali (zm. ok. 1160) – biskup Uppsali
 św. Henryk Walpole (1558-1595) – angielski jezuita, męczennik
 św. Henryk Morse (1595-1645) – angielski jezuita, męczennik
 św. Henryk Dorie (1839-1866) – francuski misjonarz, męczennik
 św. Henryk de Ossó Cervelló (1840-1896) – hiszpański prezbiter

Zobacz też: Błogosławiony Henryk